Styków heißen folgende 

Orte in Polen:
 Styków (Brody), Dorf  im Powiat Starachowicki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Styków (Głogów Małopolski), Dorf im Powiat Rzeszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Stykow